Епархия Хелены () — епархия Римско-Католической церкви в городе Хелена, штат Монтана, США. Епархия Хелены входит в митрополию Портленда. Кафедральным собором епархии Хелены является собор святой Елены.

История 
5 марта 1883 года Святой Престол учредил апостольский викариат Монтаны, выделив его из апостольского викариата Айдахо и Монтаны (сегодня — Епархия Бойсе) и апостольского викариата Небраски (сегодня — Архиепархия Омахи). 11 марта 1883 года апостольский викариат Монтаны вступил в митрополию Сент-Луиса.

17 марта 1884 года Римский папа Лев XIII издал бреве Personam beatissimi, которым преобразовал апостольский викариат Монтаны в епархию Хелены.

18 мая 1904 года епархия Хелены передала часть своей территории новой епархия Грей-Фолса (сегодня — Епархия Грейт-Фолс-Биллингса).

Ординарии епархии 
 епископ Jean-Baptiste Brondel (17.04.1883 — 3.11.1903);
 епископ John Patrick Carroll (12.09.1904 — 4.11.1925);
 епископ George Joseph Finnigan (27.05.1927 — 14.08.1932);
 епископ Ralph Leo Hayes (23.06.1933 — 26.10.1935);
 епископ Joseph Michael Gilmore (9.12.1935 — 2.04.1962);
 епископ Raymond Gerhardt Hunthausen (8.07.1962 — 25.02.1975) — назначен Архиепископом Сиэтла;
 епископ Elden Francis Curtiss (4.03.1976 — 4.05.1993) — назначен Архиепископом Омахи;
 епископ Alexander Joseph Brunett (19.04.1994 — 28.10.1997) — назначен Архиепископом Сиэтла;
 епископ Robert Charles Morlino (6.07.1999 — 23.05.2003) — назначен Епископом Мадисона;
 епископ George Leo Thomas (23.03.2004 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Personam beatissimi, Leonis XIII Pontificis Maximi Acta, Romae 1885, Vol. IV, pp. 29-31

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Религия в Монтане